gmina Potok Górny (daw. gmina Potok) – gmina wiejska, powiat biłgorajski, woj. lubelskie
 gmina Potok Wielki (daw. gmina Potok) – gmina wiejska, powiat janowski, woj. lubelskie
dawne gminy:
 gmina Potok – dawna gmina, powiat buski, woj. kieleckie
 gmina Potok Złoty – dawna gmina, powiat częstochowski, woj. kieleckie/ katowickie
 gmina Potok Złoty I – dawna gmina, powiat buczacki, woj. tarnopolskie
 gmina Potok Złoty II – dawna gmina, powiat buczacki, woj. tarnopolskie